

Столнічень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Реусень.
 Столнічень () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Римніку-Вилча.

Столнічень () — село у Єдинецькому районі.
 Столнічень () — село у Гинчештському районі.
 Столнічень () — село у Унгенському районі.